Натуральне число 694
 694 рік до нашої ери
 694 рік нашої ери